Gance o Gancé puede referirse a:

El cineasta francés Abel Gance.
El Sordo Gancé, personaje radial creado por Alejandro Dolina.